El término quemar las naves puede referirse:

 a la destrucción de las naves de Hernán Cortés, un tópico originado en la decisión de Hernán Cortés durante la Conquista de México de inutilizar sus naves para dejar claro a sus hombres que la retirada era imposible (1519);
 a Quemar las naves, una película mexicana del 2007;
 a Quemar las naves, una novela de Alejandro Cuevas, del 2004;
 a Quemar las naves, una película argentina del 2021.

Tópicos literarios